Sankt Gertrud(e)/Gertraud, Heilige Gertrud(e)/Gertraud steht für:
 Hl. Gertrud von Nivelles (626–659), Äbtissin des Klosters Nivelles in Belgien
 17. März, nicht gebotener Gedenktag (kath.)
 Hl. Gertrud von Helfta (1256–1302), Zisterzienserin im Kloster Helfta und Mystikerin

 zahlreiche Kirchen und Kapellen, siehe Gertrudenkirche
 zahlreiche Klöster, siehe Gertrudenkloster
 Lübeck-St. Gertrud, ein Stadtteil von Lübeck

Selige Gertrud
 Gertrud von Altenberg, katholische Selige und Prämonstratenserin

Sankt Gertraud oder St. Gertraud:
 Sankt Gertraud (Gemeinde Frantschach-Sankt Gertraud), Ortschaft der Gemeinde Frantschach-Sankt Gertraud, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 St. Gertraud (Gemeinde Lurnfeld), Ortschaft von Lurnfeld, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 St. Gertraud (Ulten), eine Fraktion der Gemeinde Ulten in Südtirol
 St. Gertraud (Würzburg), eine Pfarrkirche in Würzburg

Siehe auch
 Gertrudenfriedhof